Леви́нский — украинская, еврейская и польская фамилия; имеет женскую форму Левинская. Известные носители:
 Левинский, Александр Петрович (род. 1954) — советский футболист.
 Левинский, Алексей Александрович (род. 1947) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Левинский, Арнольд Маркович (более известен под фамилией Самарин-Волжский; 1878—1949) — русский и советский театральный деятель, актёр и режиссёр.
 Левинский, Василий Яковлевич (1923—2010) — педагог, участник ВОВ.
 Левинский, Владимир Дмитриевич (1849—?) — писатель и общественный деятель.
 Левинский, Дмитрий Валерьевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Левинский, Иван Иванович (1851—1919) — украинский предприниматель и архитектор, педагог, общественный деятель.
 Левинский, Исаак Маркович (1876—1955) — российский и советский театральный и общественный деятель, журналист, поэт-сатирик.
 Левинский, Йозеф (1835—1907) — австрийский актёр.
 Левинский, Феликс Лукаш (1751—1825) — епископ Янува-Подляского
 Левинский, Эльханан Лейб (1858—1910) — еврейский писатель и издатель, один из основателей движения «Ховевей Цион».
 Левинский, Якуб (1792—1867) — польский государственный и военный деятель.
 Левинский, Ян (род. 1956) — чехословацкий хоккеист.
 Левинский, Ярослав (род. 1981) — чешский теннисист.

См. также 
 Левинская
  (1910—1990) — американо-канадский хоккеист.
 Левински, Моника (род. 1973) — основная участница скандала Клинтон — Левински.
 Левинских, Александр Александрович (1919—2013) — советский авиаконструктор.

Примечания